Tre unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Theseus:
HMS Theseus (1786) – nave di linea da 74 cannoni, varata nel 1786, attiva durante le guerre napoleoniche e demolita nel 1814.
HMS Theseus (1892) – incrociatore protetto della classe Edgar, varato nel 1892, attivo durante la prima guerra mondiale e demolito nel 1921.
HMS Theseus (R64) – portaerei leggera della classe Colossus, varata nel 1944, attiva durante la guerra di Corea e la crisi di Suez e demolita nel 1962.